La motivazione in diritto.
 La motivazione in psicologia.

Altri progetti